João José da Silva (Moncarapacho, 8 de setembro de 1845 – 14 de agosto de 1927) foi um magistrado e espírita português.

Biografia 
Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra (1866, iniciando a sua vida pública em 1872 como Director e Professor da Escola Normal de Marvila.

Em 1879 iniciou a carreira na Magistratura, tendo exercido em 1892 o cargo de Juiz Presidente da Relação de Luanda, em angola. Entre 1897 e 1908 esteve associado à Relação de Lisboa, tendo sido nomeado Auditor do Contencioso Fiscal.

Em 1910 ingressou no Supremo Tribunal de Justiça, onde em diversas ocasiões lhe foi oferecido o cargo da Presidência, que modestamente recusou.

A ânsia de perfeição da Justiça, que o dominava enquanto jurisconsulto, levou-o ao estudo aprofundado de diversas questões, publicando, em "O Direito" e na "Revista de Justiça", muitos trabalhos.

Foi eleito Presidente da Junta Consultiva da Federação Espírita Portuguesa (1926), cargo que exerceu, com grande dedicação e invulgar entusiasmo, até à data de seu falecimento.

Bibliografia 
 VASCONCELOS, Manuela. Grandes Vultos do Movimento Espírita Português.

Espíritas de Portugal